Куашев — кабардинская фамилия. Известные носители:
 Куашев, Бетал Ибрагимович (1920—1957) — советский писатель, поэт-новатор, переводчик, участник Великой Отечественной войны.
 Куашев, Тимур Хамбиевич (1987—2014) — российский журналист, правозащитник, общественный деятель.